Кастане — короткий церемоніальний меч на Шрі-Ланці.

Топонім 

 Кастане () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Кастане () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Кастане () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн